Clément Parisse (ur. 6 lipca 1993 w Évry) – francuski biegacz narciarski, dwukrotny medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, srebrny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Clément Parisse pojawił się 16 grudnia 2010 roku w La Féclaz, gdzie w zawodach juniorskich zajął 60. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. W 2012 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Erzurum, gdzie w startach indywidualnych zajmował odległe pozycje, jednak wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął piąte miejsce w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Libercu Francja z Parisse'em w składzie zajęła czwarte miejsce, a indywidualnie Parisse był dziewiąty w biegu łączonym na 20 km oraz dwunasty na dystansie 10 km stylem dowolnym. W 2015 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty, zdobywając srebrny medal w biegu łączonym. W zawodach tych rozdzielił na podium Norwega Magne Hagę oraz Rosjanina Dmitrija Rostowcewa.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 2 marca 2014 roku w Lahti, zajmując 46. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 15 lutego 2015 roku w Östersund, gdzie zajął 29. miejsce w tej samej konkurencji. Były to jego jedyne punkty wywalczone w sezonie 2014/2015, który ukończył na 153. pozycji w klasyfikacji generalnej.

W lutym 2015 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Falun, zajmując 24. miejsce w biegu łączonym oraz biegu na 15 km techniką dowolną. Na rozgrywanych w 2019 roku mistrzostwach świata w Seefeld wspólnie z Adrienem Backscheiderem, Richardem Jouve'em i Maurice'em Manificatem zdobył brązowy medal w sztafecie. Na tej samej imprezie był też piąty w biegu łączonym. Trzecie miejsce w sztafecie Francuzi w składzie: Hugo Lapalus, Maurice Manificat, Clément Parisse i Jules Lapierre zajęli także podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2021 roku.

Jean-Marc Gaillard, Manificat, Parisse i Backscheider zdobyli brązowy medal w sztafecie również podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku. Był tam też między innymi trzynasty w biegu łączonym. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Pekinie Jouve, Manificat, Parisse i Lapalus kolejny raz zajęli trzecie miejsce w sztafecie. Był ponadto siódmy na dystansie 50 km stylem dowolnym i dziesiąty w biegu łączonym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Parisse nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Ludzie urodzeni w Évry (Essonne)
Urodzeni w 1993